Bingham Peak ist der Name folgender Berge:

 Bingham Peak (Alaska), in Alaska, Vereinigte Staaten
 Bingham Peak (Antarktika), in den Webers Peaks, Antarktika